Sceptonia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johannes Winnertz 1863. Sceptonia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svampmyggor
Sceptonia